Belén puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

En Palestina 
 Belén, ciudad de Cisjordania.

En Argentina 
 Belén de Escobar, ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 Belén, ciudad de la provincia de Catamarca;
 Departamento Belén, división administrativa de la provincia de Catamarca.

En Brasil 
 Belém, ciudad del estado de Pará;
 Belém, municipio del estado de Paraíba.

En Chile 
 Belén, localidad de la Región de Arica y Parinacota.
 Belén (comuna), antigua comuna

En Colombia 

 Belén, comuna de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia;
 Belén, municipio del departamento de Boyacá;
 Belén de los Andaquíes, municipio del departamento de Caquetá;
 Belén de Bajirá, municipio del departamento de Chocó;
 Belén, vereda del municipio de Machetá, en el departamento de Cundinamarca.
 Belén, municipio del departamento de Nariño;
 Belén de Umbría, municipio del departamento de Risaralda.

En Costa Rica
 Belén, cantón de la provincia de Heredia.

En Cuba 
 Βelén, barrio de ciudad de la Habana.

España 

 Belén, núcleo urbano del municipio de Trujillo, en la provincia de Cáceres;
 Belén de Cerezales, localidad de la provincia de León.

En Estados Unidos 
 Belén, localidad de Nuevo México.

En Honduras 
 Belén, municipio del departamento de Lempira.

En Israel 
 Belén de Galilea, antigua ciudad y actual asentamiento agrícola de Galilea.

En Nicaragua 
 Belén, municipio en el departamento de Rivas.

En Paraguay  
 Belén, localidad del departamento de Concepción.

En Perú 

 Belén, distrito de la provincia de Sucre, en el departamento de Ayacucho;
 Belén, comunidad capital del distrito anterior;
 Belén, distrito de la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto;
 Belén, barrio del distrito anterior.
 Nueva Ciudad de Belén, ciudad peruana ubicada en el distrito de San Juan Bautista en el departamento de Loreto en el Perú

En Polonia 
 Beleń, localidad de Łódź.

En Uruguay 
 Belén, localidad del departamento de Salto.

En Venezuela 
 Belén, localidad del estado de Carabobo.

Hidrografía

En Chile 
 Río Belén (Tignamar), afluente del río Tignamar en la Región de Arica y Parinacota, Chile.

En Panamá 
 Río Belén, río de Panamá.

Además 
Belén, nombre propio femenino.
Belenismo, representación del nacimiento de Jesús de Nazaret, realizado con figuras.
Belén, buque de la Armada Argentina.
Belén, pueblo pastor nómada del norte de Etiopía.
Belén Rodríguez, modelo, actriz y presentadora argentina-italiana